Stranger to Stranger – album degli Industry del 1983
 Stranger to Stranger – album di Paul Simon del 2016